signifie « port » en japonais.

Géographie 
Minato-ku sont des arrondissements au Japon :
 Minato-ku (Tokyo), un arrondissement spécial de la ville de Tokyo ;
 Minato-ku (Nagoya), un arrondissement de la ville de Nagoya ;
 Minato-ku (Osaka), un arrondissement de la ville d'Ōsaka ;
 Minato Mirai 21 est une zone portuaire de la ville japonaise de Yokohama.

Manga
 Minato Namikaze est un personnage du manga Naruto.
 Minato Gamô est un personnage du manga Captain Tsubasa.
 Minato Nagase est un personnage de Akane-Iro ni Somaru Saka.
 Minato Arisato est un personnage du jeu Shin Megami Tensei: Persona 3.
Minato Fujiwara est un personnage de l'anime et du jeu Katana Maidens ~ Toji No Miko.

Autre 
 Yūsuke Minato est un athlète du combiné nordique japonais.
 Nicolò Minato est un poète italien du .

Homonymie de prénom